

Ім'я

Прізвище 
Ларрі Джеффрі — канадський хокеїст.

Інші значення 
 Джеффрі-Сіті — переписна місцевість, розташована в окрузі Фремонт (штат Вайомінг, США).
 Джефрі — повнометражний американський фільм, відзнятий режисером Ешлі Крістофером.